B0 (tamanho de papel)
Pininfarina B0
Flow-Matic
Uma classificação estelar

Desambiguações de siglas